Anet steht für Ortsnamen:
 Gemeinde Anet mit dem Schloss Anet im Département Eure-et-Loir, Frankreich
 französischer Name der Gemeinde Ins im Kanton Bern, Schweiz

Anet als Personenname:
 die sorbische Variante des Vornamens Annett
 Claude Anet (1868–1931), französischer Schriftsteller
 Henri Anet (1895–1983), Schweizer Politiker
 Jean-Baptiste Anet (1676–1755), französischer Violinist
 Raymond Anet (1915–1998), Schweizer Zehnkämpfer

ANET ist die Abkürzung für:
 Advanced Network Engineering Tool
 Ancient Near Eastern Texts, altorientalische Quellensammlung

Siehe auch:
 Annet
 Anett
 Aneth

ANET